Четвёртый турнир Балтийской баскетбольной лиги состоялся в 2007/08 г. Коренным образом поменялась схема розыгрыша, приблизившаяся к системе, апробированной в самом первом чемпионате ББЛ. После розыгрыша в рамках единой лиги в 2005/06 г. через "переходный" чемпионат 2006/07 г. вернулись к системе с двумя дивизионами. Они получили названия "Элитный дивизион" (, , ) и "Кубок вызова" (, , ).

Участники 
В четвёртом турнире Балтийской баскетбольной лиги приняла участие 21 команда из трёх стран — 10 из Литвы, 7 из Латвии, 4 из Эстонии. При этом если в сезоне 2004/05 г. большинство литовских команд выступало в первом дивизионе, а латвийских и эстонских — во втором, теперь всё стало по-другому. В элитном дивизионе выступило по четыре литовских и латвийских клуба, во втором дивизионе (Кубке вызова) — шесть литовских и лишь три латвийских. А вот Эстония была представлена в каждом из дивизионов только двумя командами.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Финал четырёх Кубка вызова 
Четыре лучшие команды по итогам регулярного первенства Кубка вызова разыграли первые четыре места в финале четырёх, который состоялся в Риге в Олимпийском спортивном центре. Полуфиналы прошли 29 февраля, финал и матч за третье место — 1 марта.

Одна восьмая финала 
Две лучших команды по итогам финала четырёх Кубка вызова получили право сыграть в одной восьмой финала плей-офф наряду с командами, занявшими места с 3-го по 8-е в Элитном дивизионе. На этой стадии игралось по два матча (первые 22, 25 и 27 марта, ответные — 29 и 30 марта), на своей и на чужой площадке, при определении победителя учитывалась разница очков. Первыми указаны хозяева первых матчей.

Четвертьфиналы 
В четвертьфиналах победители матчей одной восьмой финала выявили две лучшие команды, которым предстояло сразилиться в финале четырёх с думя лучшими клубами по итогам регулярного чемпионата. На этой стадии также игралось по два матча (первые 4 и 5 апреля, ответные — 11 и 12 апреля), на своей и на чужой площадке, при определении победителя учитывалась разница очков. Первыми указаны хозяева первых матчей.

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл с 25 по 26 апреля 2008 года в Шяуляе, хотя клуб из этого города впервые за четыре года не пробился в эту стадию. В полуфиналах литовские гранды уверенно разобрались с латвийскими выскочками, предоставив им спорить за третье место. В финале действующий чемпион ББЛ Летувос Ритас не сумел подтвердить свой статус, в упорнейшем финальном матче уступив титул Жальгирису.

Ссылки 
 Элитный дивизион 2007/08 на сайте Евролиги
 Элитный дивизион 2007/08 на сайте Балтийской баскетбольной лиги
 Кубок вызова 2007/08 на сайте Балтийской баскетбольной лиги

2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе
Балтийская баскетбольная лига